127 rok naszej ery
 127 rok przed naszą erą
 127 liczba liczba pierwsza
 galaktyka NGC 127
 planetoida (127) Johanna
 misja promu kosmicznego STS-127
 droga wojewódzka nr 127
 linia kolejowa nr 127
 Sonet 127 Williama Shakespeare'a
 Psalm 127
 filatelistyka: blok 127 i seria 3660-3661 - 1000. rocznica zjazdu gnieźnieńskiego i organizacji Kościoła katolickiego w Polsce
 adres IP 127.0.0.1
 samochód Fiat 127
 sterowiec LZ 127 Graf Zeppelin
 samolot Henschel Hs 127